34-я церемония вручения наград премии BAFTA

Лучший фильм: 
Человек-слон 
The Elephant Man

< 33-я Церемонии вручения 35-я >

34-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 1980 год состоялась в 1981 году.

Полный список победителей и номинантов

Основные категории

Другие категории

Примечания

Ссылки 
 Awards.bafta.org. Film in 1981
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
Кинопремии 1981 года
1981 год в Великобритании